Cigana ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Cigana (* 1932), italienisch-französischer Radrennfahrer
 Massimo Cigana (* 1974), italienischer Radrennfahrer, Duathlet und Triathlet